A Liga Celta de Rugby de 2002-03 foi a segunda temporada da Celtic League, a liga europea de rugby dos países célticos envolvendo times da Irlanda, Escócia e País de Gales.

O vencedor foi o time irlandês Munster, da cidade de Limerick, que ganhou o 1º título.

Equipes participantes

1 Fase

Chave A

Classificação 

Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Chave B

Classificação 

Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

2 Fase

Quartas de final

Semi finais

Final

Campeão

Ver também 
 Celtic League